Goianésia steht für:

 Goianésia, Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Goiás
 Goianésia do Pará, Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Pará
 Goianésia EC, brasilianischer Fußballverein im brasilianischen Bundesstaat Goiás